Collegio elettorale di Lodi – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Lodi – collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana
 Collegio elettorale di Lodi – collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati
 Collegio elettorale di Lodi I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Lodi II – collegio elettorale del Regno di Sardegna